«Школа рок-н-ролла» () — комедийный музыкальный фильм, снятый в 1979 году. Отличительной чертой фильма является то, что в нём снялись участники легендарной американской панк-группы Ramones, сыгравшие самих себя. Продюсер фильма Роджер Корман (), режиссёр Алан Аркуш (). Премьера фильма состоялась 4 августа 1979 года.

Слоган фильма: «Может, твоя школа будет следующей?»

Сюжет 
Действия происходят в 1980 году. Руководство школы Винс Ломбарди, а именно новый директор Тогар (Мэри Воронов), встревожено чрезмерной любовью студентов к рок-н-роллу и их равнодушием к учёбе. Рифф Рэндол (Пи Джей Соулз) — самая ярая поклонница творчества группы Ramones в своей школе. Она ждёт три дня на улице возле билетных касс, чтобы купить билеты себе и своим школьным друзьям на концерт своей любимой группы. Мечта Рифф — увидеть Ramones, а именно своего кумира Джоуи Рамона, а также показать ему песню, которую она написала для его группы — «Rock 'n' Roll High School».

Узнав про шоу Ramones, злобная директриса забирает билеты у Рифф и её лучшей подруги Кэт (Дей Янг). Но девушки находят способ попасть на концерт: они выигрывают два билета в радиошоу, отгадав название альбома их обожаемой группы.

На следующий день, когда Мисс Toгар и группа родителей пытаются сжечь груду дисков Ramones, чья музыка затмила умы детей, студенты принимают решение захватить свою школу и сделать из неё первую Школу Рок-н-Ролла. Вскоре к взбунтовавшимся рок-студентам присоединяются сами Ramones, получившие звание почётных студентов Школы Рок-н-Ролла.

Саундтрек 

 Бент Фабрик — «Alley Cat»
 Чак Берри — «School Day»
 Brownsville Station — «Smokin’ in the Boys Room»
 Элис Купер — «School’s Out»
 Devo — «Come Back Jonee»
 Eddie and the Hot Rods — «Teenage Depression»
 Fleetwood Mac — «Albatross»
 Fleetwood Mac — «Jigsaw Puzzle Blues»
 Ник Лоу — «So It Goes»
 Пол Маккартни и Wings — «Did We Meet Somewhere Before?»
 MC5 — «High School»
 The Paley Brothers — «C’mon Let’s Go»
 The Paley Brothers — «You’re the Best»
 Тодд Рандгрен — «A Dream Goes on Forever»
 The Velvet Underground — «Rock & Roll»
 Брайан Ино — «Spirits Drifting»
 Брайан Ино — «Alternative 3»
 Брайан Ино — «M386»
 Брайан Ино — «Energy Fools the Magician»
 Ramones — «Blitzkrieg Bop»
 Ramones — «I Just Wanna Have Something to Do»
 Ramones — «I Wanna Be Sedated»
 Ramones — «I Wanna Be Your Boyfriend»
 Ramones — «I Want You Around»
 Ramones — «Pinhead»
 Ramones — «Questioningly»
 Ramones — «Rock ’n’ Roll High School»
 Ramones — «She’s the One»
 Ramones — «Sheena Is a Punk Rocker»
 Ramones — «Teenage Lobotomy»
 Ramones — «California Sun»
 Ramones — «Do You Wanna Dance?»

Интересные факты 
 Во время выступления Ramones в клубе, в первом ряду можно увидеть участников лос-анджелесской панк-группы The Germs Дэрби Крэша и Лорну Дум.

См. также 
 «Школа рок-н-ролла навечно» — сиквел фильма «Школа Рок-н-Ролла».

Примечания

Ссылки 
  
  
 Classic Corman film examined
 Original song lyrics
 Mutant Monster Beach Party
 Remembrance of Joey Ramone, including information about song lyrics
 Interview with P.J. Soles

Молодёжные фильмы
Кинокомедии США
Кинокомедии 1979 года
Музыкальные фильмы США
Ramones
Фильмы Аллана Аркуша
Фильмы о панк-культуре
Фильмы New World Pictures
Фильмы США 1979 года
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом